Footloose steht für:

 Footloose (1984), US-amerikanischer Tanzfilm
 Footloose (2011), US-amerikanischer Tanzfilm (Neuverfilmung des Films von 1984)
 Footloose (Lied), oscarnominiertes Lied von Kenny Loggins
 Footloose (Musical), Musical zum Film von 1984
 Footloose (Soundtrack), Soundtrack zum Film von 1984
Siehe auch:
 Footloose Industry